Постчеловек — гипотетический образ будущего человека, который отказался от привычного человеческого облика в результате внедрения передовых технологий: информатики, биотехнологии, медицины. Активно используется в научной фантастике (киберпанк и нанопанк).

История 
В герметическом учении разрабатывался образ совершенного человека, который постепенно должен был лишиться таких черт, как эмоции, старение и неведение. Подобная трансформация мыслилась как вмешательство Бога в награду за этичное поведение.

С популяризацией понятия эволюции, после публикации Происхождения видов Чарльза Дарвина в 1859 году, пришло понимание, что человек, возможно, не вершина развития живых существ, а промежуточное звено. Ницше так выразил эту мысль: как от обезьяны произошёл человек, так из человека должен произойти сверхчеловек.

Человек эволюционирует значительно медленнее, чем приспосабливает к своим расширяющимся и усложняющимся потребностям окружающую среду при помощи технологии. Однако трактуемое абстрактно-механически отношение человека, понимаемого как животное, и природы сформировало обезличенный образ киборга, измеряемый не только и не столько протезами, искусственной кожей и металлическим каркасом, сколько программируемостью и заменяемостью. Подобная, лишённая социального содержания понятия «человек» проекция киборга получила название «постчеловек». Первоначально термин введён трансгуманистами в 1999 году и воспринимался в западной массовой культуре позитивно.

Критика 
 	
Политолог Фрэнсис Фукуяма предположил, что постчеловеческое общество будет несвободным и конфликтным. Некоторые консервативно настроенные футурологи считают, что приход постчеловека окончательно подорвет семейные отношения, половую дифференциацию.

См. также 

 Природа человека
 Трансгуманизм
 Технологическая сингулярность
 Трансчеловек
 Рука Ориона
 Постгуманизм
 Россия 2045
 Вентурини, Серж
 Сверхчеловек
 Все грядущие дни

Примечания

Литература 
 Загурская Н. В.  Постчеловек: положение человеческого существа в ситуации после постмодерна // Человек постсоветского пространства: Сборник материалов конференции. Вып. 3 / Под ред. В. В. Парцвания. — СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2005. — C. 245—250.
 Постчеловек. От неандертальца к киборгу / Сост. Т. Ю. Чеснокова. — М.: Алгоритм, 2008. — 367 с. ISBN 978-5-9265-0468-9
 Стерлинг Б. «Схизматрица», 1985.
 Турчин А. В., Батин М. А. Футурология. XXI век: бессмертие или глобальная катастрофа? — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. — 263 с.
 Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: последствия биотехнологической революции / пер. с англ. М. Б. Левина. — М.: Изд-во АСТ, 2008. — 349 с. (Philosophy). ISBN 978-5-17-024038-8
 Наше постчеловеческое будущее // Независимая газета, 24.05.2006

Ссылки 
 Ник Бостром FAQ по трансгуманизму 1999
 Кутырёв В. А. Биотехническое конструирование постчеловека — В традиционных обществах // IsraMir, 26.09.2005

Эволюция человека в фантастике
Трансгуманизм
Антропоморфная футурология
Критическая теория